Adriana Barra (Londrina, 25 de fevereiro de 1974) é uma estilista brasileira.

É formada em Estilismo pela Faculdade Santa Marcelina e Fotografia pela Escola Panamericana de Arte.
Morou em Florença, na Itália, onde estudou Design de Interiores. Em Londres, fez cursos de artes. Também trabalhou com direção de arte em filmes publicitários para a televisão, além de já ter sido sócia da marca de biquínis Cadê Leila?.

Em dezembro de 2002 abriu sua loja e lançou a marca que leva seu nome.

Ligações externas
Site pessoal
 Sobre Adriana Barra
Adriana Barra na IstoÉ Quem
A versatilidade de Adriana Barra
Estilista Adriana Barra cria estampas para peças de decoração e geladeiras

Estilistas do Brasil
Naturais de Londrina